IPG est un sigle qui peut désigner :
 identification pérenne généralisée, un code d'identification des bovins ;
 Institut polytechnique de Grenoble ;
 information politique et générale, une catégorie de presse.